Federico I de Baden (en alemán, Friedrich I. von Baden; Karlsruhe, 9 de septiembre de 1826-Mainau, 28 de septiembre de 1907) fue el soberano del Gran Ducado de Baden, reinando entre 1856 y 1907.

Biografía 
Federico era hijo del gran duque Leopoldo I de Baden y de su esposa, la princesa Sofía Guillermina de Suecia, hija del rey Gustavo IV Adolfo de Suecia y de la princesa Federica de Baden.

A causa de la enfermedad mental de su hermano mayor, Luis II, Federico asumió la regencia ad interim del Gran Ducado de Baden desde 1852 hasta 1855 y se le nombró gran duque al año siguiente.

Federico I fue considerado por sus contemporáneos como un defensor de la monarquía constitucional. En 1871 estuvo presente en la ceremonia de firma de la proclamación del Imperio alemán que se realizó en Versalles.

Durante su reinado, se introdujeron en Baden el matrimonio civil y la elección directa de la Cámara de Parlamento de Baden.

Durante la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906, ante la intransigencia del Imperio alemán de no acoger la demanda francesa sobre Marruecos, Federico I envió al emperador Guillermo II de Alemania una carta en la que, entre otras cosas, escribió:

Federico I murió en 1907 en su residencia estival en la isla de Mainau. Está enterrado en la Capilla sepulcral de los Grandes Duques en Karlsruhe.

Matrimonio y descendencia
Federico se casó en 1856 con la princesa Luisa de Prusia, hija del káiser Guillermo I de Alemania y de la princesa Augusta de Sajonia-Weimar-Eisenach. Tuvieron tres hijos:

 Federico II (1857-1928), gran duque de Baden. Casado con la princesa Hilda de Luxemburgo (1864-1952).
 Victoria (1862-1930), reina consorte de Suecia, casada con el rey Gustavo V de Suecia (1858-1950).
 Luis (1865-1888), murió soltero y sin descendencia.

Distinciones honoríficas 
  Soberano gran maestre de la Orden de la Fidelidad ().
  Soberano gran maestre de la Orden al Mérito Militar de Carlos Federico ().
  Soberano gran maestre de la Orden de Bertoldo I ().
  Soberano gran maestre de la Orden del León de Zähringen ().
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación ( Reino de Italia).
  Caballero de primera clase de la Cruz de Hierro ().
 1906:  Caballero de la Orden de la Jarretera ( Reino Unido).
  Caballero de la Orden del Toisón de Oro ( Rama española).

Ancestros

Véase también 
 Margraviato de Baden
 Anexo:Soberanos de Baden

Referencias

Enlaces externos 

Soberanos de Baden
Grandes duques de Baden
Casa de Baden
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Casa de Zähringen
Nacidos en Karlsruhe
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)